Império Serrano — do Rio de Janeiro
 Império Serrano (São Luís) — de São Luís (MA)
 Império Serrano (Guaíba)  — de Guaíba (RS)
 Império Serrano (Uruguaiana) — de Uruguaiana (RS)

Desambiguações de carnaval